Personen
 Adelrich Benziger (1833-1896), Zwitsers uitgever en politicus
 Alois Maria Benziger (1864-1942), Zwitsers bisschop
 August Benziger (1867-1955), Zwitsers-Amerikaans schilder en portrettist
 Carl Josef Benziger (1877-1951), Zwitsers uitgever en diplomaat
 Josef Karl Benziger (1821-1890), Zwitsers uitgever en politicus
 Joseph Nicholas Adelrich Benziger (1837-1878), Zwitsers uitgever en consul
 Karl Benziger (1799-1873), Zwitsers uitgever en politicus
 Karl Benziger (1854-1937), Zwitsers uitgever
 Meinrada Josefa Benziger (1835-1908), onderneemster, uitgeefster en filantrope
 Nikolaus Benziger (1808-1864), Zwitsers uitgever en politicus
 Nikolaus Benziger (1830-1908), Zwitsers uitgever en politicus
Overige
 Benziger Verlag, een Zwitserse uitgeverij
 Benziger (familie), een Zwitserse familie

Zwitserse achternaam